El término Narrillos puede hacer referencia a:

Municipios:

 Narrillos del Álamo, municipio de la provincia de Ávila, España.
 Narrillos del Rebollar, municipio de la provincia de Ávila, España.

Localidades:

 Narrillos (Salamanca), localidad del municipio de Anaya de Alba, en la provincia de Salamanca, España.
 Narrillos de San Leonardo, localidad del municipio de Ávila, en la provincia de Ávila, España.

Despoblados:

 Narrillos (Vega de Santa María), en el término municipal de Vega de Santa María, provincia de Ávila, España.